Oxycorynidae är en familj av skalbaggar. Oxycorynidae ingår i överfamiljen Curculionoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oxycorynidae 286 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Oxycorynidae